Glucken steht für:
  Glucke (pl.), brütende oder Küken führende Henne des Haushuhns
 Glucken (Pilze), Pilz-Gattung
 Glucken (Schmetterlinge), Schmetterlings-Familie (Nachtfalter)

Siehe auch:
 Breitblättrige Glucke
 Eichenglucke (Schmetterling)
 Eichen-Glucke (Pilz)
 Gluckhenne, Plejaden
 Grasglucke
 Kleine Pappelglucke
 Krause Glucke
 Kupferglucke
 Mondfleckglucke
 Pappelglucke
 Pflaumenglucke
 Weidenglucke